Heinrich-Hertz-Kaserne steht für:

 Heinrich-Hertz-Kaserne (Daun)
 Heinrich-Hertz-Kaserne (Birkenfeld) in Birkenfeld